Фа́лмут () — англоязычный топоним:

 Фалмут — город в Англии
 Фалмут — город в округе Стаффорд американского штата Виргиния
 Фалмут — невключённая территория в американском штате Индиана
 Фалмут — населённый пункт в американском штате Кентукки
 Фалмут — город в американском штате Массачусетс
 Фалмут — город в американском штате Мэн
 Фалмут — город на Ямайке
 Фалмут — бухта на острове Антигуа (Антигуа и Барбуда)

 Фалмут — одно из прежних названий города Портленд в штате Мэн